Emily Young peut désigner :
 Emily Young (née en 1951), sculptrice britannique ;
 Emily Young (née en 1970), réalisatrice britannique ;
 Emily Young (née en 1991), fondeuse handisport canadienne.